Franz Jügert ist der Name folgender Personen:

* Franz Jügert (Oberalter) (um 1525–1592), deutscher Kaufmann und Oberalter
 Franz Jügert (Jurist) (1563–1638), deutscher Jurist